Giulio Gabrielli – włoski kardynał, biskup Ascoli Piceno w latach 1642–1668
 Giulio Gabrielli – włoski kardynał, biskup Senigallii w latach 1808–1816